Wizzard - nome alternativo in alcuni mercati nazionali della CreatiVision, console per videogiochi
Wizzard - gruppo musicale britannico
Wizzard - gruppo musicale finlandese